A man needs a maid (Neil Young) (1972), een nummer van Neil Young
 A man needs a maid (The Naked Brothers Band), een episode uit de Amerikaanse muzikale comedyserie The Naked Brothers Band (2007-2009)